Katona Tamás (1932–2013) történész, országgyűlési képviselő
 Katona Tamás (1948) mérnök, fizikus, egyetemi tanár
 Katona Tamás (1948) statisztikus, demográfus, államtitkár, a KSH volt elnöke